Хе́йзел, Хэ́зел (, ) может означать:

Люди 

Имя Хейзел преимущественно является женским (также этим именем иногда называли мальчиков, рождённых в США между 1900 и 1940 годами) и происходит от названия дерева лещина (орешник), или от оттенка светло-коричневого цвета<ref>Given Name HAZEL на сайте behindthename.com</ref>. Наибольшую популярность имело в англоязычных странах на рубеже XIX и XX веков, когда девочкам было модно давать имена по названиям растений и деревьев.
В 1990 году имя Хейзел занимало 138-ю строчку в списке самых популярных женских имён в США (для всех возрастов). В 2011 году оно занимало 211-ю строчку, в 2016 году — 52-ю.
В 2005 году в Ирландии это имя занимало 99-ю строчку в списке самых популярных женских имён.
Вариации имени включают в себя Хейзелл (Hazelle), Хейсел (Hasel) и Хейзл (Heizle).
 Адэр, Хейзел (1920—2015) — британская актриса, сценарист и создатель мыльных опер для радио и телевидения.
  (род. 1956) — британский политик
  (1925—2011) — американская певица, сочинительница песен, басист и гитаристка.
  (нынешнее имя Гурбасант Каур; род. 1986 или 1987) — британско-мавританская модель, актриса телевидения Индии.
  (род. 1982) — британско-индийская киноактриса.
 Майнер, Хейзел (1904—1920) — девочка, ценой своей жизни спасшая своих младших брата и сестру из снежной бури.
 Маккаллион, Хейзел (1921—2023) — канадская политик и бизнесвумен, мэр г. Миссиссога (1978—2014); долгожительница.
  (род. ок. 1942) — учащаяся  Литл-Рока, публично призывавшая линчевать Элизабет Экфорд 4 сентября 1957 года.
 О’Коннор, Хейзел (род. 1955) — британская певица, сочинительница песен и актриса.
 О’Лири, Хейзел (род. 1937) — министр энергетики США (1993—1997; первая женщина и первая афроамериканка на этой должности), президент  (2004—2013).
 Скотт, Хейзел (1920—1981) — пианистка, певица и актриса из Тринидада и Тобаго, первая афроамериканка, имевшая своё шоу на телевидении.
 Уайтмен, Хейзел Хотчкисс (1886—1974) — американская теннисистка, основательница Кубка Уайтмен.
  (1865—1948) — американский архитектор-реставратор.
  (1890—1990) — американский ботаник, первая женщина — доктор ботаники Чикагского университета.

Фамилия
  (1869—1944) — британский политик, академик Оксфордского университета.
  (род. 1965) — американский политик.
 Хейзел, Эдди (1950—1992) — американский гитарист и певец.

Вымышленные
  — персонаж сериала «Вверх и вниз по лестнице» (Великобритания, 1971—1975).
 Хейзел Левеск — персонаж серии фантастических романов «Перси Джексон и Олимпийцы».
  — персонаж мультфильмов Looney Tunes''.

Топонимы США 
  — город в Кентукки.
  — городок в Южной Дакоте.

Составные
 Хейзел-Ран — тауншип в Миннесоте.
 Хейзел-Ран — город в одноимённом тауншипе.

Массовое искусство 
  — комиксы, США.
  — телесериал (США, 1961—1966).

Ураганы 
  — ураган .
  — тропический шторм 1965 года.

См. также 
 Хейзелл
 Hazel — американская рок-группа (1992—1997).
 Behind These Hazel Eyes — песня (2005) Келли Кларксон.

Примечания